Plaats in Indonesië
 Karangbawang (Ajibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangbawang (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java